Новокубанка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Новокубанка — село в Шортандинском районе Акмолинской области.

Украина 
 Новокубанка — село Лиманского района Одесской области.